

Patronymie

 Assia Noris (1912-1998) est une actrice italienne d'origine russe.
 Enrico Noris (1631-1704) est cardinal et critique italien. 
 Matteo Noris (1640-1714) est un librettiste d'opéras italien. 
 Tarik Youness Daoudi Noris (1977- ) est un réalisateur, journaliste et monteur vidéo franco-marocain.

Autre
  est un éditeur de jeux allemand.